ЭВ — аббревиатура. Может означать:

 Электронвольт
 «Эпиграфика Востока» (ЭВ, ) – российский академический журнал, выпускаемый Институтом востоковедения РАН.